Michael Wilding ist der Name folgender Personen:

* Michael Wilding (Schauspieler) (1912–1979), britischer Schauspieler
 Michael Wilding (Schriftsteller) (* 1942), australischer Schriftsteller
 Michael Wilding junior (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler